Dulcești – wieś w Rumunii, w okręgu Konstanca
 Dulcești – wieś w Rumunii, w okręgu Neamț

 Dulcești – gmina w Rumunii, w okręgu Neamț